Suzaku (mitologia)
 Suzaku (emperador) 
 Suzaku (satèl·lit artificial)